Inocentes de Belford Roxo est une école de samba du quartier de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école  
  D2 Carnaval

 D3 Carnaval

  D4 Carnaval

Enredos

Références 

Inocentes de Belford Roxo